Miejscowości w USA:
 Rayne – miasto w stanie Luizjana, w parafii Acadia
Gminy w USA:
 Rayne (ang. Rayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
W Wielkiej Brytanii:
 Rayne – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
Postacie:
 Rayne – postać z gry BloodRayne